Björkudden kan syfta på

 Björkudden – småort i Upplands-Bro kommun
 Björkudden (herrgård) – herrgård i Helsingfors
 Björkudden (udde i Finland) – en udde i Nyland
 Villa Björkudden – fiktiv herrgård  i TV-serien Skilda världar